Az 1950-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonnegyedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Ebben az évben két terembajnokság volt, egyet év elején, egyet év végén rendeztek.

Névváltozások:
A Csepeli MTK új neve Csepeli Vasas lett.
Az Újpesti TE új neve Bp. Dózsa lett.
A KAOE egyesült a Munkás TE-vel, új neve Bp. Vörös Meteor lett.
Az Elektromos MSE új neve Vasas Elektromos lett.
A WM KASE új neve ÉDOSZ Kalász lett.
A Martfűi Cikta új neve Tisza DBSE lett.
A Vasas SC új neve Bp. Vasas lett.
A MÉMOSZ Dreher új neve Építők KSE lett.
A Rákospalotai VSE új neve Rákospalotai VSK lett.
A Ganz Villamossági SK új neve Ganzvillany Vasas lett.
A Ganz TE új neve Ganz Vasas lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 
I. 

II.

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1950.12.03. (tabella) 1950.02.21. és 1951.01.01. (terem)

F1950
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag